Merckx è un cognome belga/fiammingo e può riferirsi a:
Eddy Merckx, asso del ciclismo belga
Axel Merckx, ciclista belga, figlio di Eddy Merckx